

Događaji 
Bitka kod Megida, Egipćani pobjeđuju Sirijce

Rođenja

Smrti